Витолс иногда — Витол или Витоль (устаревший) ,  — фамилия латышского происхождения ( - ). Известные носители:

 Витоль, Адам Мартинович (в монашестве Александр; 1879—1942) — епископ Иерсикский (позднее Мадонский) Латвийской православной церкви (Константинопольский патриархат).
 Витоль, Арнольд Янович (1922—2000) — советский и российский кинодраматург, журналист, биограф.
 Витоль, Иосиф Иванович (1863—1948) — латвийский композитор и музыкальный педагог.
 Витоль, Оке (1924—2002) — финский дипломат и политик.
  (1896—1977) — финский военнослужащий, подполковник.